De afkorting VVG kan staan voor:

 Vereniging voor Vrouwengeschiedenis, een vereniging voor vrouwengeschiedenis en gendergeschiedenis
 VVG '25, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Gaanderen (Gelderland)
 Vereniging van Vlaamse Grootkeukenkoks, het overkoepelend orgaan van de Vlaamse provinciale grootkeukenverenigingen
 VV Groningen, ook bekend als VVG, een (voormalige) voetbalclub uit Groningen